Bhutaans voetbalelftal (mannen)
 Bhutaans voetbalelftal (vrouwen)